Carl Johan Häggström (ur. 10 marca 1992 w Kalix) – szwedzki biegacz narciarski, zawodnik klubu Piteaa Elit Sk.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 13 grudnia 2008 roku, podczas zawodów juniorskich w szwedzkiej miejscowości Skellefteå, gdzie uplasował się na 99. pozycji na dystansie 15 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 21 stycznia 2017 roku w Ulricehamn, gdzie na dystansie 15 km stylem dowolnym uplasował się na 74. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas w PŚ w Dreźnie 12 stycznia 2019 roku, w sprincie stylem dowolnym uplasował się na 12. miejscu.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
 Olympedia - Johan Häggström 

Ludzie urodzeni w Kalix
Szwedzcy biegacze narciarscy
Szwedzcy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1992